De DFL-Supercup 2010 was de 11e editie van de Duitse supercup. Landskampioen en bekerwinnaar Bayern München nam het op tegen vicekampioen FC Schalke 04. Bayern won het duel met 2-0 en mocht zo voor de derde keer de trofee in ontvangst nemen.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2010
Supercup voetbal Duitsland
FC Bayern München
FC Schalke 04
Sport in Augsburg
Sportevenement in Beieren